Silz kan syfta på:

Geografi

Tyskland 

 Silz (Mühlbach) – vattendrag, Hessen, 
 Silz, Mecklenburg-Vorpommern – kommun, Mecklenburg-Vorpommern, 
 Silz, Rheinland-Pfalz – kommun, Rheinland-Pfalz,

Österrike 

 Silz (kommun), Tyrolen, Politischer Bezirk Imst, 

Robotskapade Österrikeförgreningar